Captain Kidd – cortometraggio del 1913 diretto da Otis Turner
Captain Kidd – serial del 1922 diretto da Burton L. King e J.P. McGowan
The Treasure of Captain Kidd – cortometraggio del 1913 diretto da Richard Ridgely